Sandoz est un patronyme répandu en Suisse (par ordre alphabétique) :

Nom de famille 

 André Sandoz (1911-2006), homme politique suisse.
Charlotte Sandoz, dite Madame Gelot-Sandoz (1803-1846), photographe primitive française.
 Claude François Thomas Sandoz (1756-1804), général neuchâtelois au service de la Révolution française.
 Auguste Sandoz (17..-18..), dessinateur et graveur français.
 Adolf Karol Sandoz, (1845-?), illustrateur et peintre polonais.
 Édouard Constant Sandoz (1853-1928), industriel suisse, cofondateur avec Alfred Kern de la société Sandoz
 Édouard-Marcel Sandoz (1881-1971), sculpteur figuriste et animalier suisse, fils d'Édouard.
 Gérard Sandoz (1902-1995), joaillier, acteur et réalisateur français.
 Gérard Sandoz (1914-1988), journaliste français.
 Gérard Sandoz (né en 1964), acteur français.
 Gilles Sandoz, producteur de cinéma français.
 Gustave Sandoz (1836-1891), horloger joaillier suisse naturalisé français.
 Henri Frédéric Sandoz (1853-1913), horloger suisse.
 Jean-Luc Sandoz (1960-),  ingénieur franco-suisse, chercheur et professeur, dans le domaine du bois.
 Laurent Sandoz (né en 1951), comédien suisse.
 Maïa Sandoz (née en 1978), actrice et metteuse en scène française.
 Marc Sandoz (1904-1991), historien d'art français.
 Marcel Sandoz (né en 1943), homme politique suisse.
 Mari Sandoz (1896-1966), écrivaine américaine.
 Maurice-Yves Sandoz (1892-1958), écrivain suisse, fils d'Édouard.
 Mélanie Sandoz (née en 1987), spécialiste française de l'escalade de bloc.
 Michel Sandoz (né en 1947), écrivain et éditeur suisse.
 Suzette Sandoz (née en 1942), professeure de droit et femme politique suisse. 
 Thomas Sandoz (né en 1967), écrivain suisse.

Divers 
 Sandoz, ancienne firme pharmaceutique fondée par Édouard Sandoz, aujourd'hui Novartis
 La Fondation Sandoz, créée en 1964 par Édouard-Marcel Sandoz, fils d'Édouard Sandoz.
Homonymie de patronyme
Patronyme francoprovençal
Patronyme suisse